Parco Lambro – parco urbano della città di Milano;
Parco Lambro – album live del 1976 registrato a Parco Lambro.
Parco regionale della Valle del Lambro – parco regionale esteso da Monza ad Erba.